Хольбош () — остров в Юкатанском проливе, у северного побережья полуострова Юкатан в Мексике. Территория острова входит в муниципалитет Ласаро-Карденас в штате Кинтана-Роо.

Общие сведения 
Название Holbox с юкатекского языка можно перевести как: чёрная дыра.

На острове расположен одноимённый посёлок с населением 1841 человек (2020 год).

Основным видом деятельности местных жителей является предоставление услуг в сфере туризма.

Протяжённость острова: 40 км в длину и 2 км в ширину. Это очень живописное место с 34 км пляжей и ресторанами с морепродуктами.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 

Острова Кинтана-Роо